

Fisica
Esperio – elemento che Enrico Fermi e la sua équipe credevano di aver generato attraverso il bombardamento di un campione di uranio con neutroni

Geografia 
Esperia – comune in provincia di Frosinone (lazio)
Giardino Esperia – giardino botanico in comune di Sestola in provincia di Modena

Storia 
Esperia, cioè "terra d'occidente", nome dato dagli antichi Greci alla penisola Italiana per l'essere posta a ovest della Grecia, nella direzione indicata dalla Stella della Speranza. La penisola Iberica divenne invece nota come "Esperia ultima".
Esperia – società segreta fondata durante il Risorgimento dai Fratelli Bandiera

Sport

Calcio 
Esperia Football Club – squadra di calcio di Como
Football Club Esperia Viareggio – squadra di calcio di Viareggio

Altri sport 
Società Canottieri Esperia-Torino – associazione sportiva torinese di canottaggio
Esperia Cremona Pallavolo – squadra di pallavolo di Cremona
Esperia Cagliari – società polisportiva di Cagliari

Zoologia
Esperia - genere di falene della famiglia Oecophoridae

Altro 
Esperia – nome proprio
SAL Esperia – casa automobilistica italiana
Esperia motonave mista in servizio per la Adriatica di Navigazione tra il 1949 - 1974
Esperia turbonave passeggeri costruita nel 1920

Pagine correlate 
Hesperia